Örkobben kan syfta på följande platser:

Finland 

 Örkobben, Hangö, Nyland, 
 Örkobben, Sjundeå, Nyland,

Se även
Örnkobben
Ölkobben